Tatar Varoš je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Cetingrad, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 167 stanovnika te 45 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji